Amy is een meisjesnaam. Afgeleide namen zijn Amelia en Amanda. In de Franse taal wordt Amy ook wel geschreven als Aimée.

Bekende naamdragers 
Amy Acker, Amerikaans actrice
Amy Adams, Amerikaans actrice
Amy Brenneman, Amerikaans actrice
Amy Davidson, Amerikaans actrice
Amy Diamond, Zweeds-Britse zangeres
Amy Dumas, Amerikaans zangeres en voormalig professionele worstelaar
Amy Irving, Amerikaans actrice
Amy Johnson, Brits pilote
Amy Jo Johnson, Amerikaans actrice, singer-songwriter en musicus
Amy Klobuchar, Amerikaans senator uit Minnesota
Amy Macdonald, Schotse zangeres
Amy Poehler, Amerikaanse comedienne en actrice
Amy Ryan, Amerikaans actrice
Amy Smart, Amerikaans actrice
Amy Tan, Amerikaans schrijver
Amy Williams
Amy Winehouse, Brits singer-songwriter

Andere betekenissen 
Amy (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
Amy (computerspel), een computerspel van ontwikkelaar VectorCell
Amy (film), een film uit 2015 over Amy Winehouse